Marcin Król z Żurawicy (ok.1422–1460) – polski matematyk, astronom, lekarz
 Marcin Król (1944–2020) – polski filozof i historyk idei
 Marcin Król (ur. 1971) – polski politolog, dyplomata